

Дани сећања 

1200-е пне.

fr:1205 av. J.-C.